Ньюберн, Нью-Берн () — английская фамилия и топоним США.

Фамилия 
 Ньюберн, Джордж (род. 1964) — американский актёр кино, телевидения и озвучивания.
  (1901—1965) — американский кантри-блюз-гитарист.

Топоним США 
  — городок в Алабаме.
 Нью-Берн — город в Северной Каролине.
  — городок в Теннесси.

См. также 
 Ньюборн